Monferran kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Monferran-Savès, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Monferran-Plavès, departementet Gers i regionen Occitanien,